Гравиц ()  — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гравиц, Пауль (1850—1932) — известный немецкий врач-патолог, профессор (с 1886), доктор медицины, академик.
 Гравиц, Эрнст (1860—1911) — немецкий врач-терапевт и гематолог, профессор.
 Гравиц, Эрнст-Роберт (1899—1945) — немецкий врач, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС, начальник медицинской службы СС, профессор, доктор медицины.